Ниедзью — название рек в Республике Коми:

 Ниедзью (приток Ёлвы)
 Ниедзью (приток Лыжи)